Michel Carré (1821-1872), librettiste français ;
 Michel Carré (1865-1945), son fils, réalisateur français.